Vrhpolje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Sanski Most
 Vrhpolje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Zenica

 Vrhpolje – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Ljubovija

 Vrhpolje – wieś w Słowenii, w gminie Hrpelje-Kozina
 Vrhpolje – wieś w Słowenii, w gminie Vipava
 Dolenje Vrhpolje – wieś w Słowenii, w gminie Šentjernej
 Gorenje Vrhpolje – wieś w Słowenii, w gminie Šentjernej
 Vrhpolje pri Kamniku – wieś w Słowenii, w gminie Kamnik
 Vrhpolje pri Šentvidu – wieś w Słowenii, w gminie Ivančna Gorica
 Vrhpolje pri Moravčah – wieś w Słowenii, w gminie Moravče